Forma de Backus i Naur, notació que té per finalitat descriure les regles sintàctiques dels llenguatges de programació.
 Front Nacional del Balawaristan, organització política del Balawaristan al Pakistan.
 Biblioteca Nacional de França
 British National Front 
 Botswana National Front Front Nacional de Botswana